KJD steht für:
 Kinder- und Jugenddienst, eine der Einrichtungen nach Kinder- und Jugendhilfegesetz (Deutschland) vom 26. Juni 1990

kjd steht für:
 Süd-Kiwai (ISO-639-3-Code), eine der beiden Varietäten von Kiwai (Sprache), der Sprache der Kiwai (Volk) auf der Binneninsel Kiwai im Delta des Flusses Fly, Papua-Neuguinea

Abkürzung